Portugueses
 João António Correia - pintor
 João Freire Correia - produtor, técnico e realizador de cinema.
 João Correia - jogador de râguebi.
 João Correia - atleta.
 João de Araújo Correia - escritor.
 João Correia Manuel Aboim - poeta e jornalista.
 João Rosado Correia - político.
 João de Bettencourt de Vasconcelos Correia e Ávila - nobre e político.
 João de Barros Correia - administrador colonial e o sétimo governador da capitania da Paraíba.
 João de Brito Correia - administrador colonial e governador da capitania da Paraíba.
 João Correia de Sá - militar e governador do Rio de Janeiro.

 Brasileiros
 João Nepomuceno Correia e Castro - pintor e decorador.
 João Alfredo Correia de Oliveira - político, abolicionista e monarquista.
 João Batista Correia Néri - bispo católico.
 João Corrêia - político acreano.
 João da Mata Correia Lima - político.

Desambiguação